Віфорень () — село в Румунії, у повіті Бакеу. Входить до складу комуни Унгурень.
 Віфорень () — село в Румунії, у повіті Ботошані. Входить до складу комуни Горбенешть.